Kontrollraum steht für:
 Kontrollraum (Hörfunk), Regieraum eines Hörfunkstudios
 Leitstand, technische Einrichtung zum Leiten eines Prozesses, z. B. im Kraftwerk 
 Kommandozentrale auf Kriegsschiffen
 Mission Control Center (MCC), Kontrollzentrum für Weltraumflüge
 den am häufigsten gezeigten Raum der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who, siehe TARDIS #Kontrollraum

Siehe auch: